Бомон Аскуит (; 16 сентября 1910 — 12 апреля 1977) — английский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Уроженец , Уэйкфилд, Аскуит начал футбольную карьеру в местном клубе «Пейнторп Эметерз». Летом 1933 года стал игроком «Барнсли». В основном составе дебютировал в сезоне 1934/35. Начинал играть на позиции левого инсайда, затем переместился на позицию левого хавбека, но впоследствии чаще всего играл в роли центрального нападающего. В сезоне 1938/39 помог своей команде выиграть Третий северный дивизион Футбольной лиги, забив 28 мячей. Выступал за клуб до мая 1939 года, сыграв в общей сложности 110 матчей и забив 41 мяч.

В мае 1939 года стал игроком «Манчестер Юнайтед». 2 сентября 1939 года дебютировал за клуб в матче Первого дивизиона против «Чарльтон Атлетик», однако уже на следующий день Великобритания объявила войну Германии, и все официальные турниры в Англии были отменены.

Во время войны в качестве гостя играл за «Блэкберн Роверс», «Хаддерсфилд Таун», «Барнсли», «Лидс Юнайтед», «Ротерем Юнайтед», «Донкастер Роверс» и «Брэдфорд Сити».

В 1942 году (по другим данным, в 1945 году) вернулся в «Барнсли». После возобновления официальных турниров в Англии провёл в команде ещё три сезона, сыграв ещё 43 матча и забив 6 мячей.

В 1948 году перешёл в «Брэдфорд Сити». Провёл в команде два сезона, сыграв 34 матча и забив 4 мяча. В 1950 году стал игроком клуба «Скарборо».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте Spartacus-educational.com 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль футболиста на сайте 11v11.com 
 Профиль футболиста на сайте Barry Hugman's Footballers 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Скарборо»